Гиле́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Гилевич, Дора Георгиевна (псевдоним — Павлова; 1925—1986) — русская советская писательница.
 Гилевич, Николай Семёнович (более известен как Микола Гиль; 1936—2022) — белорусский писатель и журналист, публицист, переводчик; член Союза писателей СССР.
 Гилевич, Нил Симеонович (1931—2016) — белорусский поэт, переводчик, литературовед, фольклорист и общественный деятель.
 Гилевич, Радослав (род. 1971) — польский футболист.
 Гилевич, Феликс Ильич (1936—1992) — советский актёр и оператор-постановщик.

 Гилевич, Анна Михайловна (1924—1995) — научный сотрудник Государственного Эрмитажа.

Примечания